Тчув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Зволенский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 4906 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бартодзее
 Борки
 Бжезинки-Нове
 Бжезинки-Старе
 Янув
 Юзефув
 Юлианув
 Казимежув
 Люцин
 Подзакшувек
 Равица
 Тчув
 Тыница
 Винцентув

Поселения 
 Халупы
 Дальше
 До-Шерокей-Дроги
 Гуры
 Хута
 Янувка-Мала
 Юзефатка
 Ланы
 Мостки
 Нова-Равица
 Однога
 Пляце
 Под-Лясем
 Подтыница
 Подуховне
 Прага
 Пшерваньце
 Щына
 Сьредня-Весь
 Вильчи-Луг
 Выбраньце
 Жабувка

Соседние гмины 
 Гмина Гузд
 Гмина Казанув
 Гмина Скарышев
 Гмина Зволень

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства